Села:
 Прибужани — Львівська область, Львівський район
 Прибужани — Миколаївська область, Вознесенський район